Chocicza peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chocicza, village de la gmina de Nowe Miasto nad Wartą ;
 Chocicza, village de la gmina de Środa Wielkopolska.